Сан Мартин Дос има више значења:

 Сан Мартин Дос (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Мартин Дос, Ла Вуелта дел СЕРЕСО (Леон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику